Halenia – rodzaj roślin należący do rodziny goryczkowatych (Gentianaceae). Obejmuje 66 gatunków, według niektórych źródeł należy tu około 100 gatunków. Kilka gatunków występuje w Europie (rejon Uralu) i Azji, podczas gdy zdecydowana większość na kontynentach amerykańskich, zwłaszcza w obszarach górskich Ameryki Południowej. Rośliny te rosną na górskich łąkach i skrajach lasów. 

Pojedyncze gatunki uprawiane są jako rośliny ozdobne.

Morfologia 
 Pokrój Rośliny jednoroczne i dwuletnie, rzadko byliny. Pędy prosto wzniesione, rozgałęzione do 0,6 m wysokości, a także niskie rośliny poduszkowe w przypadku gatunków wysokogórskich. 
 Liście Naprzeciwległe (rzadko okółkowe), pojedyncze, niepodzielone, nagie. Kształt blaszki zróżnicowany, u jednych gatunków liście ogonkowe, u innych siedzące.
 Kwiaty Kwiaty pojedyncze lub zebrane w kątowe lub szczytowe wierzchotki i luźne wiechy. Kielich z 4 działek. Korona dzwonkowata, rozcięta poniżej połowy, u nasady z ostrogą. Barwy niebieskiej, purpurowej, zielonkawożółtej lub białej. Pręciki są 4, równej długości. Zalążnia górna, jednokomorowa, z pojedynczą, grubą szyjką słupka rozwidloną na szczycie.
 Owoce Torebki otwierające się dwiema klapkami. Nasiona drobne, elipsoidalne do kulistawych.

Systematyka 
Rodzaj z podplemienia Swertiinae, plemienia Gentianeae z rodziny goryczkowatych (Gentianaceae). 

W obrębie podplemienia należy do jednego z dwóch kladów. W nim pozycję bazalną zajmuje rodzaj Gentianopsis oddzielony ok. 17,89 miliona lat temu, a kolejne linie rozwojowe prowadzą do współczesnych rodzajów: niebielistka Swertia, Halenia, goryczuszka Gentianella, Lomatogonium i Comastoma.

 Relacje filogenetyczne w obrębie podplemienia Swertiinae

 Wykaz gatunków

Przypisy 

Goryczkowate